un nomen (en rapport avec le mot caecus « aveugle ») ayant donné naissance au nom Caecilii, les membres d'une ancienne famille plébéienne romaine
 Caecilius Statius (v. 230 – v. 168 av. J.-C.), un poète et un dramaturge latin de la fin du IIIe et du début du IIe siècle av. J.-C. spécialisé dans le genre de la fabula palliata, style de comédie d'inspiration grecque
 Caecilius (insecte), un genre d'insectes psocoptères de la famille des Caeciliusidae